

En biologie et médecine 
 Conception est synonyme de fécondation, soit l'action par laquelle un être vivant, un enfant est conçu.
 Hôpital de la Conception situé à Marseille, France.

En sciences humaines et sociales 
La conception est la manière de percevoir une idée.

En sciences et disciplines appliquées 
 La conception de produit est un processus de création, de dessin ou de projet, plus spécifiquement dans le cadre de produits matériels ou immatériels.
 La conception assistée par ordinateur ou CAO est l'assistance à la création de produits industriels à l'aide d'outils informatiques.
 La conception de logiciel.
 La conception de site web.
 La conception de services.
 La conception d'une automobile
 La conception d'un bâtiment

En théologie 
 Dans l'acception religieuse chrétienne, le symbole des apôtres enseigne que Jésus-Christ a fait l'objet d'une conception particulière : « Il fut conçu du Saint-Esprit ».
 L'Immaculée Conception est le dogme catholique selon lequel Marie, mère de Jésus-Christ, fut conçue exempte du péché originel.
 L'Immaculée Conception est le nom de la fête de l'Église chrétienne qui commémore la conception (en dehors de celle du Christ commémorée le jour de l'Annonciation, le ) de la Vierge Marie (le 8 décembre). L'Église orthodoxe fête la Conception de Jean le Baptiste le 23 septembre.
 Dans la religion catholique, la conception marque le début de la vie matérielle et la naissance de l'âme en union avec le corps (cf le « Concile de Vienne » en 1312 et « l'Encyclique Humani Generis » en 1950). La portée pratique de cette affirmation donne lieu à des prises de positions diverses :
 pour les uns, et semble-t-il pour la majorité des théologiens - y compris « officiels », cette affirmation parait recevable dans le cadre de la théorie de l'évolution formulée par Charles Darwin.
 pour d'autres, qui ne représentent pas un point de vue « autorisé », il peut s'agir de positions aussi distinctes que :
 la doctrine du créationnisme, soutenue sous l'Antiquité par Lucius Caecilius Firmianus.
 la vision exprimée par le jésuite paléontologue Pierre Teilhard de Chardin dans son œuvre et particulièrement dans son essai: « La place de L'Homme dans la Nature »

Toponymie 

 Conception une île des Seychelles.

Œuvres

Bandes dessinées 
 Conception, le titre du premier tome de la série de bande dessinée Girls

Musique 
 Conception est un album Jazz de Miles Davis, Stan Getz, Chubby Jackson et Lee Konitz, en 1951
 Conception: An Interpretation of Stevie Wonder's Songs, un album-hommage à Stevie Wonder, en 2003
 Conception est un court métrage américain réalisé par David Sigal en 1996.
 Conception est un court métrage canadien réalisé par Kryshan Randel en 2003.

Autres sujets 
 , prénom porté par des chrétiens en l'honneur de l'Immaculée Conception.
 Naufrage du MV Conception, naufrage survenu le 2 septembre 2019 au large de l'île Santa Cruz, une île de Californie.

Voir aussi

Notes et références 

Hétérosexualité
Homonymie de titre